

Codici 
 KWH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Khwahan (Afghanistan)
 kwh – codice ISO 639-3della lingua kowiai

Altro 
 kW·h, kW-h, kWh e kW h – abbreviazioni di kilowattora